НХЛ сезона 2011/12. је 94. по реду сезона Националне хокејашке лиге (НХЛ). Сезона је поново, по пети пут за редом отворена утакмицама у Европи. Два меча су одиграна Стокхолму, а по један у Хелсинкију и Берлину. Регуларни део сезоне је почео 6. октобра 2011, и трајао је до 7. априла 2012.

Једина разлика у односу на претходну сезону јесте да се екипа Атланта трешерса из Џорџије преселила у Манитобу и постала Винипег џетси. То је уједно био и први пут након сезоне 1997/98 када су се Хартфорд вајлерси преселили у град Рали да је једна франшиза променила место боравка.

Титулу победника Стенли купа, освојио су Лос Анђелес кингси који су у финалу, укупним резултатом 4:2 у серији победили Њу Џерзи девилсе. То је Кингсима била прва титула првака НХЛ лиге.

Мечеви пре сезоне у Европи 
НХЛ тимови су имали укупан скор од шест победа и једног пораза против европских тимова. Највише мечева су одиграли Њујорк ренџерси који су у пет дана одиграли четири меча и имали скор од три победе и једног пораза.

Зимски класик 2012. 

НХЛ Зимски класик 2012. се одржао на стадиону бејзбол клуба Филаделфија филиса - Ситизенс банк парку, између Филаделфија флајерса и Њујорк ренџерса 2. јануара 2012. Пред 46.967 гледалаца славили су гости из Њујорка са 3:2. То је био први НХЛ Зимски класик за ренџерсе и други за флајерсе. Флајерси су први пут играли на Зимском класику 2010. у Бостону. Тај меч су Бостон бруинси добили у продужетку са 2:1.

Ово је бити први пут да се зимски класик није играо на дан Нове године, јер је тада одржан меч последњег кола НФЛ-а између Филаделфија иглса и Вашингтон редскинса.

Систем такмичења 
Сваки од 30 тимова ће играти 82 меча. Тимови играју шест меча против истог противника, четири меча играју са екипом из исте конференције, а два меча против екипе из друге конференције. Прво, друго и треће место заузимају екипе које заузму прво место у својој дивизији, док преостала пет места заузимају екипе које се пласирају од четвртог до осмог места у својој конференцији. Тих осам екипа се пласира у плеј-оф.

Источна конференција

Западна конференција

Плеј-оф

Статистика играча

Најбољи стрелци 

У = Одиграно утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; +/– = Плус-минус; ИСК = Искључење у минутима

Најбољи голмани 

У = Одиграо утакмица; Мин = Минути проведени у игри; П = Број добијених утакмица; И = Број пораза; ИПн = Пораз након пенала; ПрГ = Примљени голови; Пен = Пенали; -{SO = Shutouts}-; О% = Проценат одбрана

Рекорди 
 6. октобар 2011. - Играч Филаделфија флајерса Јаромир Јагр остварио свој 1600 поен. Он је постао девети играч лиге коме је то успело.
 20. октобар 2011. - Одбрамбени играч Монтреал канадијанса Хал Гил одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 21. октобар 2011. - Нападач Сан Хозе шаркса Џо Торнтон одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 22. октобар 2011. - Одбрамбени играч Детроит ред вингса Никлас Линдстром одиграо 1.500 утакмицу у НХЛ лиги. Постао је први Европљанин који је то урадио.
 12. новембар 2011. - Тренер Нешвил предаторса Бери Троц и тренер Лос Анђелес кингса Тери Мари водили екипе на 1000 мечева у НХЛ-у. Постали су 20. и 21. тренери којима је ово пошло за руком.
 16. новембар 2011. - Нападач Њу Џерзи девилса Даниус Зубрус одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 25. новембар 2011. - Нападач Коламбус блу џакетса Вацлав Проспал одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 8. децембар 2011. - Нападач Чикаго блекхокса Маријан Хоса постигао 400. гол у НХЛ-у.
 18. децембар 2011. - Тренер Чикаго блекхокса Џоел Куенвил победио 600 утакмицу као тренер у НХЛ-у. Он је постао десети тренер коме је то успело. Он је постао други тренер који је то урадио у 1.113 утакмица (Скоти Боуман је овај рекорд остварио после 1.002 одигране утакмице)
 20. децембар 2011. - Нападач Вашингтон капиталса Мајкл Кнубл одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 26. децембар 2011. - Голман Каролина харикенса Кем Ворд заслужан је за постигнут гол. Он је десети голман који је то успео.
 30. децембар 2011. - Нападач Отава сенаторса Данијел Алфредсон постигао 400. гол у НХЛ-у.
 1. јануар 2012. - Нападач Калгари флејмса Оли Јокинен одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 6. јануар 2012. - Нападач Њу Џерзи девилса Патрик Елиас одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 7. јануар 2012. - Нападач Калгари флејмса Џером Игинла постигао 500. гол у НХЛ-у. Он је постао 42 играч коме је то успело.
 10. јануар 2012. - Нападач Минесота вајлдса Мет Кулен одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 14. јануар 2012. - Голман Њујорк ајландерса Јевгениј Набоков остварио 300 победу. Он је постао 27. играч у лиги који је то остварио.
 2. фебруар 2012. - Нападач Едмонтон ојлерса Сем Џегнер остварио осам поена (4 гола и 4 асистенција) на једној утакмици. Он је постао 13 играч који је то успео.
 8. фебруар 2012. - Голман Калгари флејмса Мика Кипрусоф остварио 300 победу. Он је постао 27. голман који је то постигао.
 9. фебруар 2012. - Одбрамбени играч Отава сенаторса Крис Филипс одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 10. фебруар 2012. - Нападач Детроит ред вингса Томас Холмстром одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 14. фебруар 2012. - Детроит ред вингси поставили су нови рекорд од 21 за редом победе на домаћем терену, победом од 3:1 над Далас старсима. Претходни рекорд од 20 узастопних победа је првобитно постављен од стране Бостон бруинса у сезони 1929/30., а рекорд су изједначили Филаделфија флајерси у сезони 1975/76. Нови рекорд је 23 узастопних победа на домаћем терену.
 27. фебруар 2012. - Голман Њујорк ренџерса Хенрик Лундквист забележио је 30. победу у сезони поставши први голман коме је то пошло за руком у седам узастопних сезони.
 4. март 2012. - Нападач Њу Џерзи девилса Петр Сикора одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 12. март 2012. - Нападач Анахајм дакса Саку Коиву одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 20. март 2012. - Нападач Њу Џерзи девилса Иља Коваљчук постигао 400. гол у НХЛ-у. Он је постао 42 играч коме је то успело.
 24. март 2012. - Одбрамбени играч Бостон бруинса Здено Хара одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 25. март 2012. - Одбрамбени играч Финикс којотса Дерек Морис одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 30. март 2012. - Тренер Нешвил предаторса Бери Троц остварио 500 победу у каријери као тренер у НХЛ-у. Он је постао седамнаести тренер коме је то пошло за руком.
 31. март 2012. - Нападач Финикс којотса Реј Витни постигао 1000. поен у НХЛ-у. Он је постао 79 играч коме је то успело.
 5. април 2012. - Одбрамбени играч Њујорк ајландерса Стив Стејос одиграо свој хиљадити меч у НХЛ-у.
 7. април 2012. - Нападач Тампа беј лајтнингса Стивен Стамкос постигао 60. гол у сезони. Он је постао други играч коме је то успело у последњих 15 година.
 7. април 2012. - Нападач Питсбург пенгвинса Јевгениј Малкин постигао 50. гол у сезони.
 11. јун 2012. - Лос Анђелес кингси освојили први пут у својој историји Стенли куп. Они су постали прва екипа којој је то успело, а да су регуларни део завршили на осмом месту.

Види још 
 Национална хокејашка лига

Спољашње везе 
 Резултати на nhl.com

НХЛ
Хокеј на леду у 2011.
Хокеј на леду у 2012.